Lymnaea atkaensis är en snäckart som beskrevs av Dall 1884. Lymnaea atkaensis ingår i släktet Lymnaea och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
atkaensis